Winands steht für

 Günter Winands (* 1956), Jurist und  Staatssekretär
 Klaus Winands (1954–2016), Kunsthistoriker, Landesdenkmalpfleger / Landeskonservator in Mecklenburg Vorpommer